Арбатско-пакровскаја линија () московског метроа је отворена 13. марта 1938. Дужина линије је 43,7 -{km}-, има 21 станица и линију се пређе за време 62 минута. На њој саобраћа 7 композиција метроа.

Најпрометније станице на Арбатско-Пакровскајој линији су Арбатскаја, Курскаја и Кијевскаја.

Спољашње везе 

Московски метро